Les élections cantonales françaises de 1889 ont eu lieu les  et .

Assemblée départementale sortante

Assemblée départementale élue

Résultats pour le Conseil Général

Arrondissement de Rennes

Canton de Rennes-Nord-Est 

*sortant

Canton de Rennes-Sud-Est 

Th Guillard (Opportuniste) élu depuis 1883 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Châteaugiron 

Félix Martin-Feuillée (Opportuniste), élu depuis 1867 et président du Conseil Général depuis 1871 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Janzé 

*sortant

Canton de Mordelles 

*sortant

Arrondissement de Saint-Malo

Canton de Saint-Malo 

Auguste Hovius (Opportuniste) élu depuis 1877 ne se représente pas.

*sortant

Canton de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine 

*sortant

Canton de Dinard 

*sortant

Canton de Dol-de-Bretagne 

*sortant

Canton de Tinténiac 

*sortant

Arrondissement de Fougères

Canton de Fougères-Nord 

*sortant

Canton d'Antrain 

*sortant

Canton de Saint-Aubin-du-Cormier 

*sortant

Arrondissement de Vitré

Canton de Vitré-Est 

*sortant

Canton d'Argentré-du-Plessis 

*sortant

Canton de La Guerche-de-Bretagne 

*sortant

Arrondissement de Redon

Canton de Redon 

Joseph Desmars (Opportuniste) élu depuis 1871 est mort en 1884.
Émile Normand (Opportuniste) est élu lors de l'élecion partielle qui suit. Il ne se représente pas en 1889.

*sortant

Canton de Guichen 

Arthur Guyot (Opportuniste) élu depuis 1877 est mort en 1885. 
Pierre Martin (Monarchiste) est élu lors de la partielle qui suit.
René Brice n'est pas candidat.

*sortant

Canton de Maure-de-Bretagne 

*sortant

Arrondissement de Montfort

Canton de Montfort-sur-Meu 

*sortant

Canton de Montauban-de-Bretagne 

*sortant

Canton de Saint-Méen-le-Grand 

Pierre Bellouard (Opportuniste) élu depuis 1878 ne se représente pas.

*sortant

Résultats pour les Conseils d'Arrondissements

Arrondissement de Rennes

Canton de Rennes-Nord-Ouest 

 Conseiller sortant : Adolphe Bourdonnay (Opportuniste), élu depuis 1884 ne se représente pas.

 Son élection lors du renouvellement triennal de 1883 a été annulée. Une nouvelle élection à lieu le 13 janvier 1884, il y est élu.

Edgard Le Bastard n'est pas candidat pour le conseil d'arrondissement mais pour le Conseil général dans le canton Nord-Est.

*sortant

Canton de Rennes-Sud-Ouest 

 Conseiller sortant : Jean Guy (Opportuniste), élu depuis 1885.

 Jean-Marie Maugère (Union républicaine) élu depuis 1877 est élu conseiller général en 1885. Lors de la partielle organisée pour le remplacer le 3 mai 1885, Jean Guy (Opportuniste) est élu.

*sortant

Canton de Hédé 

 Conseiller sortant : Félix Aubrée (Opportuniste), élu depuis 1880.

*sortant

Canton de Liffré 

 Conseiller sortant : Eugène Delahaye (Opportuniste), élu depuis 1875.

*sortant

Canton de Saint-Aubin-d'Aubigné 

 Conseiller sortant : François Herbert (Opportuniste), élu depuis 1883.

*sortant

Arrondissement de Saint-Malo

Canton de Cancale 

 Conseiller sortant : François Gaudeul (Monarchiste), élu depuis 1886.

 Antoine Cotarmanac'h (Opportuniste) élu depuis 1871 décède en 1885. Lors de la partielle organisée le 13 décembre 1885 pour le remplacer, Henry Le Joliff (Monarchiste) est élu.

 Henry Le Joliff (Monarchiste) est élu conseiller général lors du renouvellement de 1886. François Gaudeul (Monarchiste) est élu lors de la partielle du 12 septembre 1886.

*sortant

Canton de Combourg 

 Conseiller sortant : François Rouxin (Opportuniste), élu depuis 1886.

 Hyacinthe Blaize de Maisonneuve (Monarchiste) élu depuis 1877 décède le 25 octobre 1886. Lors de la partielle du 21 novembre 1886 organisée pour le remplacer François Rouxin (Opportuniste) est élu.

Canton de Pleine-Fougères 

 Conseiller sortant : Henri Richard (Opportuniste), élu depuis 1886.

 Eugène Poincheval (Opportuniste) élu depuis 1877 décède en 1886. Lors de la partielle du 11 juillet 1886 organisée pour le remplacer Henri Richard (Opportuniste) est élu.

*sortant

Canton de Saint-Servan 

 Conseiller sortant : Léonce Demalvilain (Opportuniste), élu depuis 1877 ne se représente pas.

*sortant

Arrondissement de Fougères 

 Il doit y avoir au moins neuf conseillers par arrondissement, celui de Fougères ne comptant que six cantons, trois sièges sont ajoutés aux cantons les plus peuplés.

Canton de Fougères-Sud 

 Conseiller sortant : Joseph Delatouche (Opportuniste), élu depuis 1879 et Alfred Bazillon (Opportuniste) élu depuis 1883.

*sortant

Canton de Louvigné-du-Désert 

 Conseiller sortant : Alexandre Despas (Opportuniste), élu depuis 1881.

*sortant

Canton de Saint-Brice-en-Coglès 

 Conseiller sortant : Victor Roussin (Opportuniste), élu depuis 1883.

*sortant

Arrondissement de Vitré 

 Il doit y avoir au moins neuf conseillers par arrondissement, celui de Vitré ne comptant que six cantons, trois sièges sont ajoutés aux cantons les plus peuplés.

Canton de Vitré-Ouest 

 Conseiller sortant : Édouard Rupin (Monarchiste), élu depuis 1871.

*sortant

Canton de Châteaubourg 

 Conseiller sortant : Charles Guillaume (Opportuniste), élu depuis 1883.

*sortant

Canton de Retiers 

 Conseillers sortants : Jean-Marie Guyot (Opportuniste), élu depuis 1877 et Théophile Daussy (Opportuniste), élu depuis 1871 qui ne se représente pas.

*sortant

Arrondissement de Redon 

 Il doit y avoir au moins neuf conseillers par arrondissement, celui de Redon ne comptant que sept cantons, deux sièges sont ajoutés à chacun des cantons les plus peuplés.

Canton de Bain-de-Bretagne 

 Conseillers sortants : Julien Douillet (Opportuniste) qui ne se représente pas et Jules Orain (Opportuniste), élus depuis 1877.

*sortant

Canton de Grand-Fougeray 

 Conseiller sortant : Jean-Marie Chupin (Monarchiste), élu depuis 1883.

*sortant

Canton de Pipriac 

 Conseiller sortant : Célestin Bellet (Opportuniste), élu depuis 1876.

*sortant

Canton du Sel-de-Bretagne 

 Conseiller sortant : François Bréal (?), élu depuis 1883, ne se représente pas.

*sortant

Arrondissement de Montfort 

 Il doit y avoir au moins neuf conseillers par arrondissement, celui de Montfort ne comptant que cinq cantons, quatre sièges sont ajoutés aux quatre cantons les plus peuplés.

Canton de Bécherel 

 Conseillers sortants : Ludovic de La Forest (Monarchiste) et André Lebon (Monarchiste), élus depuis 1871.

*sortant

Canton de Plélan-le-Grand 

 Conseillers sortants : Aimé Bigarré (Opportuniste), élu depuis 1877 et Charles Rallé (Opportuniste), élu depuis 1880 qui ne se représentent pas.

*sortant

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Arrondissements d'Ille-et-Vilaine
 Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine
 Liste des cantons d'Ille-et-Vilaine
 Liste des communes d'Ille-et-Vilaine
 Liste des conseillers départementaux d'Ille-et-Vilaine

Lien externe 
 Site du Conseil général d'Ille et Vilaine

1889